Esterházy Orsolya (házasságát követvén Esterházy Pálné; Lakompak, 1641. március 7. – Kismarton, 1682. március 31.), grófnő, Esterházy István és Thurzó Erzsébet egyetlen leánya, Esterházy Miklós nádor unokája. Nagybátyjával, Esterházy Pállal kötött házassága révén galántai grófné.

Életrajza 
Esterházy Orsolya 1641. március 7-én született Lakompakban, az Esterházy család idősebb ágának tagjaként. Szülei Esterházy István pápai várkapitány és Thurzó Erzsébet grófnő voltak. Apai nagyszülei Esterházy Miklós nádor és első felesége, Dersffy Orsolya, míg anyai nagyszülei Thurzó Imre és Nyáry Krisztina (egyben apai nagyapja, Miklós nádor második felesége) voltak.
Orsolya 1655. február 7-én, mindössze tizennégy évesen Kismartonban hozzáment saját apai nagybátyjához, Esterházy Pál nádorhoz. A házasságból összesen tizenkilenc gyermek született, melyek közülük nyolcan érték el a felnőttkort. Gyermekeik:

Esterházy Miklós Antal (1655. december 31. – 1695. augusztus 5.), tinnini címzetes püspök, királyi tanácsos.
Esterházy László Ignác (1662. augusztus 27. – 1689. november 26.), pozsonyi kanonok, rátóti prépost.
Esterházy Krisztina (1663. október 8. – 1732. szeptember 15.), ágoston-rendi apáca.
Esterházy Orsolya (1670. január 3. – 1696 után), szintén ágoston-rendi apáca.
Esterházy Mihály (1671. május 4. – 1721. március 14.), Sopron vármegye főispánja, császári és királyi kamarás és tanácsos.
Esterházy Gábor (1673. május 15. – 1704. december 13.), Aranysarkantyús lovag, ezredes, Zala és Somogy vármegye főispánja.
Esterházy Julianna (1676. szeptember 3. – 1700 után), nővéreit követvén ágoston-rendi apáca.
Esterházy Ádám (1680. december 10. – 1720. február 16.), szervita rendi szerzetes.

Esterházy Orsolya 1682. március 31-én, mindössze negyvenegy éves korában halt meg Kismartonban. Férje, Esterházy Pál feleségét, Orsolyát a Fraknón kialakított családi síremlékben, üvegkoporsóban helyezte örök nyugalomra. Halála után Pál herceg azonban hamarosan újra megnősült, öt hónappal később Thököly Imre fejedelem testvérét, késmárki gróf Thököly Évát vette feleségül, akitől még két gyermeke származott.

Levelezése  
Esterházy Pál és Esterházy Orsolya levelezése; sajtó alá rend. Viskolcz Noémi, Zvara Edina, közrem. Király Péter, Kiss Erika; MTA KIK–Kossuth, Bp., 2019 (Esterhazyana)

Származása

Hivatkozások  
Esterházy családfa
Kismarton és az Esterházy család
Esterházy Orsolya,
Iparművészeti Múzeum: Esterházy Orsolya
Kicsomagolták az Esterházy-kincseket
 Esterházy Orsolya/Thököly Éva

Orsolya
Lakompakiak 	
Kismartoniak
Magyar nők
1641-ben született személyek
1682-ben elhunyt személyek
Nádornék